La edición 39.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 23 de mayo y el 2 de junio de 1934 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 89 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 54 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el alemán Gottfried von Cramm  logrando el primer título de los dos  que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final al australiano John Crawford.

En la competición individual femenina la victoria fue para la británica Margaret Scriven que lograba el segundo y último de los  títulos  que  obtendría en París  al imponerse a la estadounidense  Helen Jacobs.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría sénior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1934